Шнаус:

 Шнаус — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Шнаус, Ульрих — электронный музыкант и продюсер из Германии.